Hemphill ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Hemphill (* 1955), US-amerikanischer Tontechniker
 Essex Hemphill (1957–1995), US-amerikanischer Autor und Dichter
 Henry Hemphill (1830–1914), US-amerikanischer Biologe
 Jessie Mae Hemphill (1923–2006), US-amerikanische Bluesmusikerin
 John Hemphill (1803–1862), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John J. Hemphill (1849–1912), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Hemphill (1770–1842), US-amerikanischer Politiker
 Julius Hemphill (1938–1995), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Meg Hemphill (* 1996), japanische Siebenkämpferin
 Peter Martyn-Hemphill, 5. Baron Hemphill (1928–2012), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Robert W. Hemphill (1915–1983), US-amerikanischer Politiker
 Shelton Hemphill (1906–1959), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Shirley Hemphill (1947–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Sid Hemphill (1876–1963), US-amerikanischer Bluesmusiker
 William Hemphill (1842–1902), US-amerikanischer Politiker

Hemphill steht als Ortsbezeichnung für:
 Hemphill (Texas)
 Hemphill County, Texas
 Hemphill Island, Insel im Archipel der Windmill-Inseln vor der Budd-Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 Mount Hemphill, Berg im Viktorialand, Antarktika